Lingua franca – lingua passepartout
Lingua franca – lingua germanica 
Lingua franca – film del 2019